Петер Бос (на холандски: Peter Bosz) е холандски футболист и настоящ треньор на Олимпик Лион.

Национален отбор 
Записал е и 8 мача за националния отбор на Нидерландия.

Източници

Външни препратки 
 National Football Teams

Нидерландски футболисти
Турнири по футбол в Нидерландия